Наро́дный комиссариа́т почт и телегра́фов РСФСР (сокращённо НКПТ, НКПиТ, Наркомпочтель РСФСР) — c 1917 по 1923 год почтово-телеграфное ведомство Советской России. Будучи центральным органом государственного управления РСФСР, комиссариат отвечал за организацию и деятельность различных видов связи, включая почту и телеграф.

Краткая история 
Образован 25 октября 1917 года, в результате Октябрьской революции, из Министерства почт и телеграфов Временного правительства России и первоначально имел структуру последнего.

В дальнейшем комиссариат был подвергнут реорганизации на основе декрета «Об организации управления почтово-телеграфным делом Советской Республики», подписанного 16 марта 1918 года В. И. Лениным и . Согласно декрету были упразднены должности начальников почтово-телеграфных округов, почт-директоров, начальников управлений телеграфов и т. д. Вместо них руководителями почтово-телеграфного округов назначались комиссары, которые утверждались НКПТ из кандидатов, выдвинутых местными органами Советской власти.

Выступая на заседании ВЦИК 29 апреля 1918 года, В. И. Ленин отмечал:

В 1918—1922 годах управление почтово-телеграфным делом на местах осуществлялось отделами связи губисполкомов, которых к 1922 году насчитывалось 86.

Однако 7 сентября 1922 года вышел Декрет ВЦИК, который восстановил 20 окружных управлений связи и наделил их финансовой и административной самостоятельностью в руководстве работой всех предприятий связи на территории данного округа.

После образования СССР и утверждения 6 июля 1923 года первой Конституции СССР НКПТ РСФСР был преобразован в Народный комиссариат почт и телеграфов СССР.

Наркомы почт и телеграфов РСФСР 
Эту должность в разные годы занимали:
  —  — Николай Павлович Авилов-Глебов;
  — 18 марта 1918 — Прош Перчевич Прошьян;
 11 апреля 1918 — 25 февраля 1920 — ;
 24 марта 1920 — 26 мая 1921 — Артемий Моисеевич Любович (исполняющий обязанности);
 26 мая 1921 — 6 июля 1923 — Валериан Савельевич Довгалевский.

Печатный орган 

В 1917—1919 году при наркомате издавался ведомственный орган — «Почтово-телеграфный журнал».

Примечания

Ссылки 

 
 

Связь в СССР
Почтовые организации СССР
Министерства связи по историческим государствам
Организации, основанные в 1917 году
Организации, закрытые в 1923 году